Roggenburg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Roggenburg, Basel-Landschaft – ort och kommun i kantonen Basel-Landschaft,

Tyskland 

 Roggenburg, Bayern – kommun, Schwaben, Bayern,